Mamadou Gueye può riferirsi a:
Mamadou Gueye (1º aprile 1986) – velocista senegalese.
Mamadou Gueye (15 marzo 1986) – lunghista e triplista senegalese.